St. Lewis är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen Newfoundland och Labrador, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. St. Lewis ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt St. Lewis är platt. Havet är nära St. Lewis åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om St. Lewis. Trakten är glest befolkad. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

I omgivningarna runt St. Lewis växer huvudsakligen   Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Orter i Newfoundland och Labrador